Een winkeldochter is een onverkoopbaar artikel dat lang in een winkel ligt. In overdrachtelijke termen wordt het soms gebruikt voor een meisje dat niet getrouwd geraakt.

Het is in sommige gevallen voor een klant interessant een winkeldochter te kopen, omdat het vaak nog een oude prijs heeft. Door regelmatige opruimingen en assortimentswisselingen zijn winkeldochters die jaren in een winkel liggen in de meeste branches zeldzaam geworden. Winkels met een uniek assortiment, zoals een antiquariaat, hebben wel nog regelmatig te maken met winkeldochters.

Winkel